Most Tahrir (Most Wolności), (Kubri at-Tahrir) - most drogowy na Nilu w Kairze w Egipcie, łączący plac Midan Tahrir z placem Midan Sad Zaglul w południowej części Zamalek - Dżazira (Gezira).

Mosty Kairu
Mosty i wiadukty drogowe w Egipcie